Alabina (geslacht) een geslacht van slakken
 Alabina (muziekgroep) een muziekgroep